Literatura Owain, neu Iarlles y Ffynnon (Owain, o la dama de la font) és un dels tres romanços associats amb el Mabinogion
 Biografies:
 Gutur Owain (ca 1460 – 1500), poeta
 Owain Arwel Hughes (Caerdydd, 1942), director d'orquestra
 Owain ap Cadwgan (mort el 1116), príncep del nord de Regne de Powys 
 Owain Cyfeiliog (ca 1130 – 1197) príncep de part de Powys i poeta
 Owain ap Dafydd (ca 1265 – ca 1325), príncep de Gal·les i cap de la Casa de Cunedda
 Owain Ddantgwyn, príncep del nord de Gal·les, proposat per a possible candidat per ser l'"autèntic" Rei Artús
 Owain Fôn Williams (Gwynedd, 1987), porter de l'equip de futbol Crewe Alexandra i jugador a la selecció nacional gal·lesa sub-21
 Owain Glyndŵr, en anglès Owen Glendower (1359 – ca 1416), príncep de Gal·les, sobirà de Powys Fadog
 Owain Goch ap Gruffydd ("Owain el Roig ") (mort ca 1280), germà de Llywelyn ap Gruffydd el Darrer de Gwynedd
 Owain ap Gruffydd, nom de diversos nobles: Owain Cyfeiliog, Owain Goch ap Gruffydd, Owain Glyndŵr i Owain Gwynedd
 Owain Gwynedd (o "Owen Gwynedd") (ca 1100 – 28 de novembre del 1170), també conegut pel patronímic "Owain ap Gruffydd", és considerat el príncep del nord de Gal·les més important fins al regnat del seu net, Llywelyn el Gran
 Owain ap Hywel (mort el 989), rei de Deheubarth i, possiblement, de Powys
 Owain Lawgoch ("Owain de la Mà Vermella", Owain ap Thomas ap Rhodri) (ca. 1330 – 1378) va ser renebot de Llywelyn el Darrer, i reclamà el tron de Gal·les endebades
 Owain ap Maredudd (o "Owan Tudor") (ca 1400 – 1461), soldat i cortesà, fundador de la dinastia Tudor
 Owain Owain (1929 – 1993), fundador de Cymdeithas yr Iaith, la "Societat de la Llengua Gal·lesa", poeta, escriptor i filòsof
 Owain Tudur-Jones (Bangor, 1984), futbolista de la selecció nacional gal·lesa. En l'actualitat juga en el Swansea City
 Owain mab Urien (o Owein) (mort ca 595) va ser fill d'Urien, rei de Rheged, i combaté amb el seu pare contra els Angles de Bernicia. Se l'anomena Ivany en les llegendes artúriques.
 Owain Warlow (Trefforest, Pontypridd, 1987), futbolista de la selecció gal·lesa sub-21, juga en el Lincoln City FC
 Owain Yeoman (1978), actor de teatre, cinema i televisió
 Diversos reis de Strathclyde foren anomenats Owan en la seva època: Eugein map Beli, Eugein II, Eógan I, Eógan II